Puchar Europy w bobslejach 2013/2014 rozpoczął się 18 listopada 2013 roku w Altenbergu, a zakończył 19 stycznia 2014 roku w Sankt Moritz. W klasyfikacji dwójek kobiet zwyciężyła reprezentantka Niemiec Carolin Zenker. Wśród mężczyzn w dwójkach zwyciężył Nico Walther.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacje

Dwójka pań

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Bibliografia 
 
 
 

2013 w bobslejach
2014 w bobslejach
Puchar Europy w bobslejach
2013 w Europie
2014 w Europie